Isòmer nuclear
 Isòmer (química)
 Estereoisòmer